Casa Quintana (Caldes de Malavella), casa a la Selva
 Casa Quintana (Arenys de Mar), casa al Maresme
 Casa Quintana (Manlleu), casa a Osona